

Informatica 
 Mantle – set di API di basso livello sviluppate da AMD come alternativa a DirectX e OpenGL

Persone 
 Anthony Dod Mantle – direttore della fotografia britannico
 Clive Mantle – attore britannico
 Doreen Mantle – attrice britannica
 Mickey Mantle – giocatore di baseball statunitense

Altro 
 The Mantle – album del gruppo musicale statunitense Agalloch